Santa Catarina da Serra e Chainça (oficialmente: União das Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça) é uma freguesia portuguesa do município de Leiria com 41,20 km² de área e 4568 habitantes (2021). A sua densidade populacional é de 117,2 hab/km².

História 
Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça e tem a sede em Santa Catarina da Serra.

Demografia

Lugares da Freguesia
Santa Catarina da Serra
Loureira
Magueigia
Ulmeiro
Quinta da Sardinha
Pedrome
Santa Catarina da Serra
Pinheiria
Pinheiria da Costa
Gordaria
Donairia
Barreiria
Cercal
Quinta do Salgueiro
Casal das Figueiras
Vale Maior
Olivais
Vale Sumo
Sobral
Sobral da Granja
Vale Faria
Sete Rios
Vale Tacão
Siróis
Cova Alta
Casal da Estortiga
Casal da Fonte da Pedra
casal da fartaria 
cardosos
Chainça
......
......

Referências

Freguesias de Leiria